Jean Pierre Rouanet ist der Name folgender Personen:

* Jean Pierre Rouanet (Segler), französischer Segler 
 Jean Pierre Barthélemy Rouanet (1747–1837), französisch-deutscher Soldat, Erzieher, Beamter und Schriftsteller